Христо Лемперов (роден на 22 април 1988 г. в Бургас) е български футболист, който играе за Поморие.

Статистика по сезони

Източници

Външни препратки 
 Профил във Football database 
 Профил в Sportal.bg 

Български футболисти
Футболисти на Дунав (Русе)
Футболисти на Нефтохимик (Бургас)
Футболисти на Поморие
Родени през 1988 година
Родени в Бургас